A Gallinago faeroeensis é uma espécie de ave europeia, da família dos escolopacídeos (Scolopacidae). É nativa das ilhas Faroé, e também habita a Islândia e as ilhas Orkney e Shetland.

Ver também
 Narceja-comum

Gallinago